Le nom de famille Pottinger est porté par :
 Dexter Pottinger (mort en 2017), styliste jamaïcain.
 Eldred Pottinger (1811-1843), officier de l'armée de la Compagnie britannique des Indes orientales et diplomate. Neveu de Henry.
 Henry Pottinger (1789-1856), baronnet, militaire et administrateur colonial britannique. Oncle d'Eldred.